Jan Malec (1923–1983) – polski polityk ruchu ludowego, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji
 Jan Malec (1927–2017) – polski prokurator, doktor nauk prawnych